Победители турнира-2010 — пара Ненад Зимонич / Даниэль Нестор — участвовали в турнире в разных парах. Зимонич вместе с Микаэлем Льодра проиграл во втором раунде, а Нестор в паре с Максимом Мирный дошел до четвертьфинала.

Сеянные 
Все сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг ''(Полуфинал)
 Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Полуфинал)
 Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич ''(Второй раунд)
 Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2011